Гелен Маккрорі (; 17 серпня 1968, Лондон — 16 квітня 2021, там само) — британська акторка театру, кіно та телебачення.

Особисте життя 
4 липня 2007 року Маккрорі вийшла заміж за актора Деміена Льюїса, з яким познайомилася 2003 року. У пари народилися двоє дітей — син Гуллівер (2 листопада 2007) і дочка Манон (8 вересня 2008).

Вибрана фільмографія

Примітки

Посилання 
 

Англійські театральні акторки
Англійські телеакторки
Англійські кіноакторки
Англійці шотландського походження
Померли від раку